Il doppio  dell'IPP Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dustin Brown e Martin Emmrich erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brown ha fatto coppia con Michael Kohlmann, mentre Emmrich con Andreas Siljeström.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström hanno battuto in finale James Cerretani e Michal Mertiňák 6–4, 6–4.

Teste di serie

  James Cerretani /  Michal Mertiňák (finale)
  Dustin Brown /  Michael Kohlmann (semifinali)

  Philipp Marx /  Frank Moser (primo turno)
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

IPP Open 2011